Elizabeth Meehan (1894-1967),  scénariste britannique ;
 George Meehan est un directeur de la photographie américain ;
 Gerry Meehan est un ancien joueur de hockey sur glace professionnel ;
 James Meehan (1774-1826), explorateur et arpenteur australo-irlandais ;
 James Leo Meehan est un réalisateur et scénariste américain ;
  (1890-1954) est un scénariste et dramaturge canadien ;
 John Meehan est un directeur artistique et décorateur de cinéma américain ;
 John Silva Meehan est un bibliothécaire américain ;
 Pat Meehan (1955-)est un homme politique américain ;
 Tony Meehan est un musicien britannique ;
 Thomas Meehan est un scénariste et acteur ;
 Thomas Meehan III est un officier américain de la Seconde Guerre mondiale.

Patronyme anglais